Amino peut désigner :
  amino, en chimie, le groupe fonctionnel caractéristique d'une amine.

Voir aussi 
 Amino : Communautés et Groupes, un réseau social